Чоге — фамилия. Известные носители:

 Чоге, Августин (род. 1987) — кенийский бегун на средние и длинные дистанции.
 Чоге, Джулиус — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Чоге, Рэймонд — кенийский бегун на средние дистанции.

Также см. Орден Чоге корейского буддизма.